Bondt ist der Familienname folgender Personen:

 Dries De Bondt (* 1991), belgischer Radrennfahrer
 Ferdinand De Bondt († 2014), belgischer Politiker
 Geert Van Bondt (* 1970), belgischer Radrennfahrer
 Hans Konrad Bondt (1767–1817), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Jacob de Bondt (auch: Jacobus Bontius; 1592–1631), niederländischer Arzt
 Nicolaas Bondt (1765–1796), niederländischer Chemiker, Arzt und Botaniker

Siehe auch:

 Bond
 Bont
 Bontius